Ludvík Burgundský může být:

 Ludvík Burgundský (1682–1712) – syn dauphina Ludvíka (1661–1711), vnuk francouzského krále Ludvíka XIV. a francouzský dauphin
 Ludvík Burgundský (1751–1761) – syn dauphina Ludvíka Ferdinanda Bourbonského, vnuk francouzského krále Ludvíka XV., burgundský vévoda a bratr králů Ludvíka XVI., Ludvíka XVIII. a Karla X.
 Ludvík Burgundský (2010) – syn pretendenta francouzského trůnu Ludvíka Alfonse

Související články 
 Ludvík Francouzský
 Ludvík Bourbonský
 Ludvík z Viennois
 Seznam burgundských vévodů

Rozcestníky - panovník